Лас Трес М има више значења:

 Лас Трес М (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Трес М (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Трес М (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику